Состав каждой команды-участницы Кубка мира по хоккею с шайбой 2016 года включает 23 хоккеиста: 20 полевых игроков и 3 вратаря. Имена первых 16 игроков были названы 2 марта 2016 года, а окончательные составы были объявлены 27 мая того же года.

Клубы игроков указан по состоянию на 17 сентября 2016.

Группа A

Европа 

В первоначальный список сборной Европы из 16 хоккеистов вошли 2 вратаря, 5 защитников и 9 нападающих. В состав сборной заявлены игроки из европейских стран, которые не представлены отдельными сборными на турнире. 27 мая были объявлены имена оставшихся семи игроков.

Канада 

В первоначальный список сборной Канады из 16 хоккеистов вошли 3 вратаря, 4 защитника и 9 нападающих. 27 мая генеральный менеджер сборной Канады назвал имена ещё семи игроков.

США 

В первоначальный список сборной США из 16 хоккеистов вошли 3 вратаря, 4 защитника и 9 нападающих. Окончательный список игроков был объявлен 27 мая.

Чехия 

В первоначальный список сборной Чехии из 16 хоккеистов вошли 3 вратаря, 4 защитника и 9 нападающих. Имена оставшихся семи игроков были объявлены 27 мая.

Группа B

Россия 

2 марта ФХР объявила имена первых 16 игроков (3 вратарей, 3 защитников и 10 нападающих), которые примут участие на Кубке мира в составе сборной России. Окончательный состав был объявлен 27 мая.

Северная Америка 

В первоначальный список сборной Северной Америки из 16 хоккеистов вошли 3 вратаря, 4 защитника и 9 нападающих. В состав сборной входят игроки из Канады и США, родившиеся после 1 октября 1992 года. Имена ещё семи игроков были объявлены 27 мая.

Финляндия 

В первоначальный список сборной Финляндии из 16 хоккеистов вошли 2 вратаря, 4 защитника и 10 нападающих. Полный состав был обнародован 27 мая.

Швеция 

В первоначальный список сборной Швеции из 16 игроков вошли 2 вратаря, 6 защитников и 8 нападающих. 27 мая был объявлен окончательный список хоккеистов.

Представительство клубов

Примечания

Комментарии

Источники 

Кубок мира по хоккею